So Good (álbum) - da cantora e compositora sueca Zara Larsson
 So Good (canção de B.o.B)
 So Good (canção de Louisa Johnson)
 So Good (canção de Rachel Stevens)
 So Good (canção de Zara Larsson)

Desambiguação